Церковная газета:

 «Церковная Газета» — еженедельник и (с 1858) декадник, предназначенный для карпато-русского населения Закарпатья.
 «Церковная газета» — ориентированное на церковную аудиторию общественно-политическое издание, газета; выходила в 1906 г.